Десидер Май или Дежё Май (, , 17 марта 1900 — не ранее декабря 1940) — чехословацкий шахматист венгерско-еврейского происхождения, национальный мастер.

Серебряный призёр чемпионата Чехословакии 1931 г. Бронзовый призёр чемпионата Чехословакии 1927 г. Чемпион Словакии 1926 г.

Шестикратный чемпион Братиславы (1922, 1926, 1927, 1929, 1930, 1931 гг.), серебряный (1925 и 1932 гг.) и бронзовый (1934 г.) призёр чемпионатов Братиславы.

Участник ряда международных соревнований, в том числе сильного по составу турнира в Слиаче (1932 г.).

В 1927 г. выиграл матч у М. Вальтера.

Погиб в концентрационном лагере. Данные о времени гибели разнятся: называются даты от декабря 1940 г. до 1945 гг.

Книга 
 Handbuch der modernen Eröffnungen, Bratislava, 1937. 68 s.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Д. Мая в базе Chessgames
 Партии Д. Мая в базе Chessgames (другая карточка, на имя Dezsö May)
 Личная карточка Д. Мая на сайте 365Chess
 Личная карточка Д. Мая на сайте 365Chess (другая карточка, на имя Dezsö May)

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты XX века
Жертвы Холокоста